Bell County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Bell County, Kentucky 
 Bell County, Texas